Amor Jebali (ar. امور جيبالي, ur. 1956) – tunezyjski piłkarz
 Issam Jebali (ar. عصام الجبالي; ur. 1991) – tunezyjski piłkarz 
Arabskie nazwiska